Ahuja ist der Familienname folgender Personen:

 Govinda Arun Ahuja (* 1963), indischer Politiker (INC) 
 Neha Ahuja (* 1981), indische Skirennläuferin
 Nicole Mayer-Ahuja (* 1973), Arbeitssoziologin und Hochschullehrerin
 Subhash Ahuja (* 1950), indischer Politiker (Janata)